Тухчар (, ) — село в Новолакском районе (на территории Новостроя) Дагестана.

География 
Село Тухчар расположено недалеко от побережья Каспийского моря, к северу в 5.0 км от города Махачкала.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Дучи, на юге — село Новолакское.

История 
Основано для переселенцев из населённого пункта Тухчар Новолакского района, существует проект создания здесь Новолакского района.

В сентябре 1991 года на III съезде народных депутатов республики Дагестан было принято постановление о восстановлении Ауховского района и о переселении лакцев из Новолакского района к побережью Каспийского моря.

См. также

Примечания

Ссылки 
 На завершение переселения лакского населения Новолакского района Дагестана требуется 4,6 млрд рублей — Новости России — ИА R…
 Настоящее время — федеральная газета — Они на это имеют право

Населённые пункты Новостроя Дагестан